Norman — обозначение, используемое в литературе для обозначения авторства названия биологических таксонов. Оно может обозначать следующих учёных:
 Йоханнес Мусеус Норман (1823—1903) — норвежский лихенолог и ботаник.
 Джон Роксборо Норман (1898—1944) — британский ихтиолог, сотрудник Британского музея.
 Сесиль Норман (1872—1947) — британский ботаник, исследователь флоры зонтичных, путешественник по Ямайке.
 Дэвид Брюс Норман — британский палеонтолог.
 Марк Дуглас Норман — австралийский малаколог.

См. также 
 Норман